Георгий Александрович Ситко́ (1922—1997) — советский, российский актёр театра, Заслуженный артист Карельской АССР (1982), Народный артист Республики Карелия (1995).

Биография 
Родился в семье музыканта.

Участник Великой Отечественной войны, разведчик, был тяжело ранен в 1945 году в Будапеште.

После окончания театральной студии при Таганрогском драматическом театре, в 1956—1960-х годах работал в драматических театрах Читы, Гомеля и Тулы.

В 1961—1988 годах — актёр Русского драматического театра Карельской АССР (Петрозаводск).

В 1988—2006 годах — актёр Театра «Творческая Мастерская» (Петрозаводск).

Основные роли
 Сергей, «Иркутская история» А. Арбузова (1961)
 Дон Хуан, «Много шума из ничего» В. Шекспира (1964)
 Жожо, «Ищу правую руку» Д. Псафаса (1965)
 Леонидик, «Мой бедный Марат» А. Арбузова (1965)
 Уолтер, «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта (1967)
 Егор Полушкин, «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева (1975)
 несколько ролей в спектакле «Плаха» Ч. Айтматова (1988)
 Коля Мухин, «Остановите самолёт, я слезу» Э. Севелы (1990)
 от Автора, «Дураково поле» Б. Шергина (1994)
 Юсов, «Доходное место» А. Островского (1994)
 Серебряков и Телегин, «Дядя Ваня» А. П. Чехова (1996)

и другие.

Роли в кино
 Никифор, «Нам здесь жить» (Мосфильм, 1982)

Семья 
Брат — Борис Ситко (1914—1994) — Народный артист РСФСР (1970), Лауреат Сталинской премии (1951).

Супруга — Вероника Доминиковна Манушевская — актриса театра, директор Петрозаводского Дома актёра.

Примечания

Ссылки 
 Народный артист Карелии Георгий Александрович Ситко
 Георгий Ситко — актёр и разведчик
 Крауклит, М. М. Ситко Георгий Александрович / М. М. Крауклит // Карелия : энциклопедия. В 3 т. Т. 3. Р-Я. - Петрозаводск, 2011. - С. 93
 Ситко Г. А. // Театру "Творческая мастерская" - 20 лет. - Петрозаводск, 2008. - С. 16
 Ситко Г. А. // Искусство Карелии : указатель литературы. - Петрозаводск, 1985. - С. 60.

Народные артисты Республики Карелия
Заслуженные артисты Карельской АССР
Персоналии:Русский театр драмы Республики Карелия
Персоналии:Театр драмы Республики Карелия «Творческая мастерская»